Les églises dénommées église Sainte-Sophie sont dédiées, soit à la sagesse divine ( en grec), soit à une sainte canonisée sous le nom de . Les premières sont ou ont été de rite orthodoxe, les secondes sont de rite catholique.

Églises dédiées à la sagesse divine 
 Petite Sainte-Sophie de Constantinople, construite entre 527 et 536. D'abord appelée Église de Saint-Serge-et-Bacchus, elle fut appelée, par la suite, Petite Sainte-Sophie du fait de sa ressemblance avec la célèbre basilique Sainte-Sophie située dans la même ville qui fut construite moins de cinq ans après elle ;
 Sainte-Sophie de Bénévent, construite vers 760 ;
 Sainte-Sophie de Mistra, construite au  ;
 Sainte-Sophie de Monemvasia, construite au  ;
 Sainte-Sophie de Nicée, construite au  ;
 Sainte-Sophie de Padoue, construite au  ;
 Sainte-Sophie de Rome, achevée en 1968 ;
 Sainte-Sophie de Thessalonique, église cathédrale de la ville, fondée au  ;
 Sainte-Sophie de Tobolsk, construite au  ;
 Sainte-Sophie de Tsarskoïe Selo ;
 Sainte-Sophie de Trébizonde, construite au  ;
 Sainte-Sophie de Vologda, construite au  ;
 Sainte-Sophie de Washington, achevée en 1904.

Églises dédiées à une sainte Sophie 
 Sainte-Sophie de Corsano (Italie), construite vers 760 ;
 Sainte-Sophie de Lviv ;
 Sainte-Sophie de Dresde (Allemagne), construite à partir de 1331 ;
 Sainte-Sophie de Berlin, construite au .